

Sigle 
HU est un sigle, qui signifie :
 Hors d'Usage.
 Hollywood Undead.

Code 
HU ou hu est un code qui signifie :
 Hongrie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 Hongrie, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .hu ;
 Le hongrois, selon la norme ISO 639 des codes de langue ;
 Province de Huesca, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole

Culture chinoise

Patronymes

胡
 Hu Ban (胡班) : général ;
 Hu Cai (胡才) : rebelle et chef des Vague Blanche ;
 Hu Che'er (胡车儿) : héros des Trois Royaumes ;
 Hu Chi'er (胡赤児) : subordonné militaire ;
 Hu Chin : actrice
 Hu Die (胡蝶) (1907-1989) : actrice ;
 Hu Dunfu (胡敦復) (1886–1978) : mathématicien ;
 Hu Fen(胡奮) : général ; 
 Hu Feng (胡风) (1902-1985) : écrivain ;
 Hu Hanmin (胡漢民) (1879-1936) : homme politique ;
 Hu Jia (胡佳) (1973) : militant ;
 Hu Jia (胡佳) (1983) : plongeur ;
 Hu Jintao (胡锦涛) (1942) : président de la République populaire de Chine ;
 Hu Kai (胡凱) (1982) : athlète ;
 Kelly Hu : une artiste audiovisuelle ;
 King Hu : réalisateur
 Hu Lie (胡烈) (?-270) : général ;
 Hu Na (胡娜) (1963) : joueuse de tennis ;
 Hu Shi (胡适) (1891-1962) : philosophe ;
Shiu-Ying Hu (胡秀英) (1910-2012), botaniste ;
 Hu Shuqin (胡淑琴) (1914-1992) : herpétologiste ;
 Hu Xiansu (胡先骕) (1894-1968) : botaniste ;
 Hu Xuwei (胡旭威) (1997) : gymnaste ;
 Hu Yadan (胡亞丹) (1996) : plongeuse ;
 Hu Yaobang (胡耀邦 ) (1915-1989) : secrétaire général du Parti communiste chinois ;
 Hu Zhen (胡軫) (146-190) : général ;
 Hu Zhijun (胡志军) (1970) : entraîneur de football.
 Hu Zhiyu (胡祇遹) (1227-1293), poète.

呼 
 Hu Hanxie (呼韓邪) : chanyu des Xiongnu.

Autres 
 xian de Hu, une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine ;
 hu, une langue parlée dans le Yunnan en Chine ;
 Hu, un astérisme de l'astronomie chinoise.
 Hu, un type ancien de vase rituel chinois en bronze.
 The Hu, un groupe de musique mongol
Code